Открытый чемпионат Мемфиса по теннису 2017 — 42-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в городе Мемфисе, США, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2017 году турнир прошёл с 13 по 19 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Кэй Нисикори
 Парный турнир —  Сантьяго Гонсалес /  Мариуш Фирстенберг

Общая информация 
Первым сеяным одиночных соревнованиях стал Иво Карлович (18-й в мире на тот момент). Хорват уже в перовом своём матче во втором раунде проиграл Николозу Басилашвили. До полуфинальной стадии не смог дойти не один сеянный теннисист. В финале титул в итоге разыграли Басилашвили и Райан Харрисон. Победу в двух сетах одержал Харрисон. Чемпион четырёх последних розыгрышей Кэй Нисикори не защищал свой титул, предпочтя выступить на параллельном турнире в Буэнос-Айресе. В основной сетке турнира сыграл один представитель России Константин Кравчук, который проиграл в первом раунде Райану Харрисону.

В парном турнире чемпионы двух последних лет Сантьяго Гонсалес и Мариуш Фирстенберг также не приехали на защиту титула. Победить в турнире смогли Брайан Бейкер и Никола Мектич, которые в решающем матче переиграли Стива Джонсона и Райана Харрисона.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Райан Харрисон обыграл  Николоза Басилашвили со счётом 6-1, 6-4.
 Харрисон выиграл дебютный одиночный титул в основном туре ассоциации.
 Басилашвили сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Брайан Бейкер /  Никола Мектич обыграли  Стива Джонсона /  Райана Харрисона со счётом 6-3, 6-4.
 Бейкер и Мектич выиграли дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Мемфиса

 Мировой тур ATP 2017
 Мировой тур ATP 250

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 

 

США
Теннис
Февраль 2017 года
2017